Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Rogers Cup 2015 nastoupilo padesát šest hráčů. Z kvalifikace postoupilo sedm tenistů po výhrách ve dvou kolech. Obhájcem titulu byl francouzský hráč Jo-Wilfried Tsonga, jenž ve čtvrtfinále nestačil na pozdějšího vítěze turnaje Brita Andyho Murrayho.

V úvodu druhé sady 2. kola směřoval Nick Kyrgios při výměně stran poznámku na adresu Stana Wawrinky se sexuálním podtextem, která se týkala partnerky Švýcara. Výrok zachytily ruchové mikrofony a řídící organizace ATP Tour udělila Kyrgiosovi maximální pokutu 10 tisíc dolarů. Ten se následně omluvil. Wawrinka utkání ve třetím setu skrečoval pro zádové bolesti. Dvacetiletý hráč dostal od ATP po zápase i další pokutu v hodnotě 2 500 dolarů za nevhodný komentář směrem k jednomu ze sběračů míčků.

Vítězem dvouhry se stal druhý nasazený Skot Andy Murray, jenž ve finále zdolal srbskou světovou jedničku Novaka Djokoviće po třísetovém průběhu 6–4, 4–6 a 6–3. V probíhající sezóně si tak připsal čtvrté turnajové vítězství, které představovalo třicátý pátý singlový titul na okruhu ATP Tour.

V rámci vzájemného soupeření Murray zvítězil nad Djokovićem poprvé po dvou letech a ukončil sérii osmi porážek. Celkovou zápasovou bilanci snížil na 9–20. V rámci Canada Masters vybojoval třetí trofej, která znamenala jedenáctý titul ze série ATP World Tour Masters 1000.

Již semifinálová účast Skotovi zajistila, jako druhému hráči po Djokovićovi, start na listopadovém Turnaji mistrů 2015. Finálová účast pak představovala jistotu návratu na 2. místo žebříčku ATP, kam se vrátil po dvou letech a na němž vystřídal Federera.

Nasazení hráčů 
Osm nejvýše nasazených obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2015